Пять кораблей Королевского флота носили имя HMS Diadem (диадема — головное украшение):

 HMS Diadem — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1782 году. В 1798 году переоборудован в войсковой транспорт, разобран в 1832 году.
 HMS Diadem — 14-пушечный шлюп, спущен на воду в 1798 году как Diadem, в 1801 году выкуплен Адмиралтейством, в 1802 году переименован в HMS Falcon. Продан в 1816 году, переименован покупателями в Duke of Wellington. Затонул близ Батавии в 1820 году.
 HMS Diadem — парусно-винтовой фрегат. Спущен в 1856 году, продан в 1875 году.
 HMS Diadem — бронепалубный крейсер типа «Диадем». Спущен в 1896 году, продан в 1921 году.
 HMS Diadem — лёгкий крейсер типа «Улучшенный „Дидо“». Спущен на воду в 1942; продан ВМС Пакистана в 1956 году, в 1957 году назван Babur, в 1982 году — Jahangir. Списан в 1985 году.